Retkovec Svibovečki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Varaždinskih Toplica, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 28 stanovnika te 10 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji